Айнмиллер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Айнмиллер, Генрих (1837—1892) — немецкий исторический живописец.
 Айнмиллер, Макс Эмануэль (1807—1870) — немецкий живописец по стеклу.